Gornje Taborište je lahko:
 Gornje Taborište, Glina (Hrvaška)
 Gornje Taborište, Slunj (Hrvaška)